Эдвард Гленистер «Эд» Стивенс, мл. (, 15 сентября 1932, Сент-Луис, штат Миссури, США — 9 июня 2013, Тусон, штат Аризона, США) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в гребле академической (восьмёрка).

Карьера 
Окончил Военно-морскую академию в Миссури.

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) завоевал золотую медаль в составе «восьмёрки». Также трижды побеждал на национальных первенствах.

После окончания института продолжил карьеру в качестве морского офицера, окончил аспирантуру в области ядерной энергетики в Массачусетском технологическом институте.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.legacy.com/obituaries/tucson/obituary.aspx?n=Ed-STEVENS&pid=165323696#fbLoggedOut

Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы (академическая гребля) США